Parigina – abitante di Parigi
 Parigina – affresco minoico
 Parigina – tipo di calza alta
 Parigina – tipo di pizza napoletana